Касьяны — топоним:

Украина 
 Касьяны — село,  Лиманский район,  Одесская область.
 Касьяны — село,  Котелевский район,  Полтавская область.